Segismundo I Jagellón, llamado el Viejo (, ; Kozienice, 1 de enero de 1467-Cracovia, 1 de abril de 1548), fue rey de Polonia (1506-1548).

Biografía
Era hijo del rey Casimiro IV Jagellón de Polonia y de Isabel de Habsburgo de Hungría, hermana menor del rey Ladislao V de Hungría e hija del rey Alberto de Hungría y de Isabel de Luxemburgo, la hija del rey Segismundo de Hungría.

En guerra contra los moscovitas perdió Smolensk (1514), pero contuvo la expansión de Moscovia con su política matrimonial con los Habsburgo y la ocupación de Prusia (1520). Fue mecenas de las artes y las letras.

Matrimonios e hijos
En 1512, tomó por esposa a la condesa húngara Bárbara de Zápolya, hermana menor del que será después el rey Juan I de Hungría. De ese matrimonio nacieron dos hijas:

Eduviges (Poznań, 15 de marzo de 1513 - Neuruppin, 7 de febrero de 1573), casada con el príncipe elector Joaquín II de Brandeburgo. Electora de Brandeburgo. 

Ana (1 de julio de 1515 - 8 de mayo de 1520) 

Su esposa Bárbara de Zápolya murió el 2 de octubre de 1515, y Segismundo, a sus 50 años de edad, se casó nuevamente, en esta oportunidad con Bona Sforza, hija huérfana del duque de Milán y protegida del emperador Maximiliano I de Habsburgo. Con ella tuvo varios hijos:

Isabela (1519-1559), casada con el rey Juan I de Hungría. Madre del conde Juan Segismundo de Zápolya, príncipe de Transilvania.

Segismundo Augusto (1520-1572).

 Sofía (13 de julio de 1522 - 28 de mayo de 1575), esposa del duque Enrique V de Brunswick-Luneburgo. Duquesa de Brunswick-Luneburgo.

Ana (1523-1596), casada con el rey Esteban I de Polonia (el conde húngaro Esteban Báthory).

Catalina (1526-1583), casada con el rey Juan III de Suecia. Madre del rey Segismundo III Vasa de Polonia.

Ancestros

Enlaces externos 

Reyes de Polonia del siglo XVI
Grandes duques de Lituania del siglo XVI
Casa de Jagellón
Sforza
Reyes de Polonia de la dinastía Jagellón
Sepultados en la Catedral de Wawel
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro
Distinguidos con el Estoque y Capelo benditos
Fallecidos en Cracovia